VII Чемпионат Украины по хоккею с шайбой — 7-й хоккейный турнир среди украинских клубных команд в сезоне 1998/1999 года, организованный Федерацией хоккея Украины.

Регулярный чемпионат

Турнирная таблица

Плей-офф

Ссылки 
 Сайт Федерации хоккея Украины 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 1998/1999 на сайте Федерации хоккея Украины (архив ФХУ) 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 1998/1999 на сайте «Українська Хокейна Агенція»  
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 1998/1999 на сайте хоккейного клуба «Львы» (Львов) 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 1998/1999 на сайте «Хоккейные архивы» 
 Чемпионат Украины по хоккею с шайбой 1998/1999 на сайте hockeyarchives.info 
 Статистика игроков чемпионата Украины по хоккею с шайбой 1998/1999 на сайте «Elite Prospects» 

1998/1999
1998 год в хоккее
1999 год в хоккее